Андрей Георгиевич Щербович-Вечер (род. 20 июня 1961) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, публицист, продюсер.

Биография 
С 1979 по 1981 служил в рядах советской армии. В 1981 поступил и в 1985 окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища при Академическом театре имени Ф. Г. Волкова (курс С. К. Тихонова). В 2005 окончил продюсерский факультет ВКСР (мастерская В. В. Арсеньева). С 1985 по 1986 был матросом рыболовецкого флота в Мурманске. С 1986 по 1990 являлся актёром Вологодского ТЮЗа, Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, Московского театра–студии «Гротеск», Творческих мастерских Союза театральных деятелей РСФСР. С 1990 по 1992 работал директором-распорядителем кинообъединения «Москва». С 1992 по 1993 главный продюсер студии «Ферзь». С 1993 по 1995 генеральный директор АОЗТ «Северо-восточная компания». С 1996 по 1997 директор программ Ярославской теле-радио-компании «Центр-ТВ».

Творчество

Работы в кино 
 1983 — Такая жёсткая игра — хоккей
 1988 — Брызги шампанского
 1988 — Шаг
 1989 — Беспредел
 1990 — Привал странников
 1990 — Последняя осень
 1990 — Аферисты
 1991 — Люми
 1991 — Знаменитости на Тюдор-стрит
 1992 — 
 1993 — Серые волки
 1994 — Чёрные береты
 1995 — Чем чёрт не шутит
 1996 — Легенда о Медвежьем угле
 2003 — Сыщики-2
 2004 — Время жестоких
 2006 — Тюрьма особого назначения
 2007 — Эксперты
 2009 — Диагноз: любовь
 2012 — Ископаемый

Режиссёрские работы 
 1995 — Чем чёрт не шутит
 1996 — Легенда о Медвежьем угле
 2011 — Госпиталь
 2011 — Дневник доктора Зайцевой
 2012 — Ископаемый

Продюсерские работы 
 1996 — Легенда о Медвежьем угле
 2009 — Диагноз: любовь
 2010 — Белый песок
 2011 — Госпиталь

Сценарии 
 1995 — Чем чёрт не шутит
 1996 — Легенда о Медвежьем угле
 2012 — Ископаемый

Публицистика 
 1996 — «Страсти по Быку»
 1997 — «Сто минут в прямом эфире»
 1999 — 2000 — «Губерния»
 2000 — «Оборотни»
 2000 — «Шакалы»
 2000 — «Исповедь помора»

Примечания

Ссылки 
 Сокращённая биография

Актёры СССР
Актёры России